Garu puede referirse a:

 Garu, personaje de la serie animada Pucca.
 Garu, sitio arqueológico de la cultura huanuco.

Garu,este personajeaparece en la serie de Pucca, Garu es uno de los Ninjas más hábiles el cual derrotó a Akatsuki el solo y sobre todo humillo en batalla a Sasuke uchiha
Garu,Este gran personaje tuve una de sus peleas más épica con el dios de la destrucción ganándole con un golpe. Y así se esconde en unos de los universos paralelo a este. Dónde estará?